Jack Wheeler ist der Name folgender Personen:

* Jack Wheeler (Fußballspieler) (1919–2009), englischer Fußballspieler und -trainer
 Jack Wheeler (Publizist) (* 1943), US-amerikanischer Publizist